Sorceress (Opeth) - album van de Zweedse band Opeth
 Sorceress (1982) - Amerikaanse film
 Sorceress (1995) - Amerikaanse film